Sharmila est un nom très courant en Inde, et particulièrement au Bengale. Il signifie "Silencieuse Beauté".

Sharmila
Sharmila Bhattacharya - scientifique de la NASA
Sharmila Bhattacharya Ford - épouse d'Alfred Ford; Membre du centre d'études indiennes d'Oxford
Sharmila Chanu - femme de l'État de Manipur en Inde, Irom Sharmila Chanu est connue pour ses luttes non-violentes contre la loi AFSPA.
Sharmila Rege - sociologue indienne
Sharmila Tagore - actrice indienne

Homonymie de prénom